Lauzanne steht für:

 Lauzanne Cove, Bucht an der Danco-Küste des Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Augustin-Théodore de Lauzanne (1805–1877), französischer Dramatiker und Vaudevillist